Priscilla K. Coleman es una investigadora social estadounidense. Profesora de Desarrollo Humano y Estudios de Familia en el Bowling Green State University, en Ohio.

Un estudio suyo, de 2011, esclarece que el aborto incrementa en un 155 % el riesgo de suicidio en las mujeres.

Obras 
 The relationship between prenatal expectations of the maternal role among first-time mothers and postnatal attitudes (1992)
 Maternal self-efficacy beliefs as predictors of parenting competence and toddlers' emotional, social, and cognitive development (1998)

Artículos científicos:

 "Associations between abortion, mental disorders, and suicidal behavior in a nationally representative sample" (The Canadian Journal of Psychiatry, 55, 4 (April 2010), pp. 239-246) (2010)
 "Abortion and the sexual lives of men and women: is casual sexual behavior more appealing and more common after abortion?" (International journal of clinical and health psychology, ISSN 1697-2600, Vol. 8, Nº. 1, 2008 , pp. 77-91) (2008)
 "The Decline of partner relationships in the aftermath of abortion" (Association for Interdisciplinary Research in Values and Social Change, winter 2007) (2007)
 "Induced abortion and increased risk of substance abuse: a review of the evidence" (Current Women's Health Reviews, I, pp. 21-34) (2005)
 "The Psicology of abortion: a review and suggestions for future research" (Psicology and Health, 20, pp. 237-271)(2005)
 "A history of induced abortion in relation to substance use during subsequent pregnancies carried to term" (Am J Obstet Gynecol, 189(2), pp. 617-8) (2003)
 "Depression associated with abortion and childbirth: a long-term analysis of the NLSY cohort" (Med Sci Monit, 9(4), pp. 105-112) (2003)
 "Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research published 1995–2009" (The British Journal of Psychiatry, September 3, pp. 180-186) (2011)

Referencias

Véase también 
 Aborto

Sociólogos de Estados Unidos
Psicólogos de Estados Unidos
Activistas provida de Estados Unidos
Activistas provida